Морфей — персонаж фільму Матриця, виконуваний актором Лоуренсом Фішберном. 
 Морфей — у давньогрецькій міфології бог сновидінь, син Гіпноса.

Див. також
 Морфій (значення)